Villarrica – miasto w Kolumbii
 Villarrica – miasto w Chile
 Villarrica – miasto w Paragwaju
 Villarrica – wulkan w Chile
 Villarrica – jezioro w Chile

Zobacz też 
 Villaricca – miejscowość we Włoszech